El acrónimo LFP puede tener diferentes significados:

 Liga de Fútbol Profesional
 Ligue de Football Professionnel
 Larry Flynt Publications